

Patronyme 
Tresham est un patronyme porté par plusieurs personnalités :
 Francis Tresham (c. 1567 - 1605), membre du groupe d'Anglais catholiques qui a planifié la Conspiration des poudres en 1605 ;
 Henry Tresham (c. 1751 – 1814), un peintre d'origine irlandaise actif à Londres ;
 Thomas Tresham (? - 1471), soldat et homme politique anglais ;
 William Tresham (c. 1390 - 1450), avocat et homme politique anglais.

Autres 
  est aussi un village anglais du Gloucestershire.

Homonymie de patronyme